F20 ou F-20 peut faire référence à :

Domaine militaire 
 F 20, un sous-marin de la classe F de la Regia Marina ;
 HMS Gurkha (F20), un destroyer de la classe Tribal de la Royal Navy ;
 Northrop F-20 Tigershark, un chasseur léger américain.

Informatique 
 Fedora20, un système d’exploitation libre et une distribution GNU/Linux communautaire.

Médecine 
 Schizophrénie, d'après la classification internationale des maladies.

Transports 
Automobile
 BMW Série 1 (F20), deuxième génération de la BMW Série 1.

Camion
 Alfa Romeo F20, un fourgon du constructeur italien Alfa Romeo.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres